Gloriana kan syfta på:

 Gloriana (opera) – en opera av Benjamin Britten
 Gloriana (band) – ett countryband 
 Gloriana (djur) – ett släkte av fjärilar
 Gloriana –  ett annat namn för Elisabet I av England